Соревнования в опорных прыжках  в рамках турнира по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2012 года состоялись 5 августа 2012 года на Северной арене Гринвича.

Золото завоевал чемпион мира 2011 года в этой дисциплине 19-летний Ян Хак Сон из Республики Корея. Для корейских гимнастов это первая в истории победа в опорном прыжке на Олимпийских играх. Эта медаль стала единственной для гимнастов Республики Корея на Играх 2012 года, как среди мужчин, так и женщин. Бронзовая медаль Игоря Радивилова также стала единственной для сборной Украины по спортивной гимнастике на Играх в Лондоне.

Призёры

Квалификация 
Q — прошёл в финал, R — запасной.

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте игр

Примечания 

Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 2012